Юниорский турнир УЕФА 1963 — шестнадцатый юниорский чемпионат Европы по футболу, проходивший в 1963 году в Англии. Турнир был приурочен к празднованию сотой годовщины Футбольной ассоциации. 

В турнире приняли участие 16 команд. Команды были разбиты на четыре группы. Победители групп выходили в полуфинал. Победителем турнира во второй раз стала сборная Англии.

Квалификация 
Квалификационные матчи проходили с ноября 1962 по март 1963 года. Восемь пар выявляли победителя в двухматчевом противостоянии, а две пары в одноматчевом.

|}

|}

Участники турнира 

  Англия (Организатор)
  Бельгия
  Болгария
  Венгрия
  Греция 
  Италия

  Нидерланды
  Румыния (Действующий чемпион)
  Северная Ирландия
  СССР (Bye)
  Франция

  ФРГ
  Чехословакия (Bye)
  Швейцария (Bye)
  Швеция 
  Шотландия (Bye)

Групповая стадия

Группа A 

Результаты матчей

Группа B 

Результаты матчей

Группа C 

Результаты матчей

Группа D 

Результаты матчей

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com 

Футбол в Европе в 1963 году
Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Чемпионаты Европы в Англии
Апрель 1963 года
Чемпионаты Европы в 1963 году
Спорт в Великобритании в 1963 году
Международные соревнования по футболу в Англии